De Wereldbeker schaatsen 2004/05 - 1500 meter vrouwen begon op 14 november 2004 in Hamar en eindigde op 18 februari 2005 in Heerenveen. Titelverdedigster was de Duitse Anni Friesinger.

Podia

Eindstand 

Vrouw 1500
2004/05